

Cinéma 
Chaussure à son pied est le titre de plusieurs films :
 Chaussure à son pied () est un film britannique réalisé par Thomas Bentley, sorti en 1931 ;
 Chaussure à son pied () est un film britannique réalisé par David Lean, sorti en 1954 ;
 Chaussure à son pied est le titre québécois du film américain In Her Shoes, réalisé par Curtis Hanson, sorti en 2005.

Télévision 
Chaussure à son pied est également le titre d'un téléfilm:
 Chaussure à son pied ()  est un téléfilm américain réalisé par Gilbert Cates, diffusé en 1983.